Не́тто ( «чистый») — антоним брутто, означает нечто очищенное от «лишнего»: масса товара без упаковки, чистый доход за вычетом всех удержаний; встречается как часть сложных слов («нетто-»). Также встречается фамилия «Нетто».

 Нетто в торговле и логистике — масса товара без учёта массы контейнера, тары, упаковки, либо только с первичной упаковкой (обёртка, фантик).
 Нетто в энергетике — то же, что полезный отпуск: количество энергии, отпущенной конечному потребителю.

Фамилия 
 Нетто, Ирена (1899—1992) — польская актриса театра и кино.
 Нетто, Игорь Александрович (1930—1999) — советский футболист и хоккеист, футбольный тренер.
 Нетто, Лев Александрович (1925—2017) — участник Второй мировой войны, инженер.
 Нетто, Ойген (1848—1919) — немецкий математик.

См. также 
 Нетто-зарплата — размер заработной платы после всех вычетов: налогов, удержаний, страховых сборов.
 Нетто-премия — часть страховой премии, предназначенная для страховых выплат.
 Нетто-регистровый тоннаж — вместимость судна, вычисляемая на основе данных обмера внутренних помещений судна, за вычетом объёма помещений, не предназначенных для перевозки грузов и пассажиров.
 Нетто-экспортёр — страна, чей экспорт в целом или по какой-либо категории продукции или услуг превосходит импорт; нетто-импортёр — если импорт превосходит экспорт.